Capnodium — рід грибів родини Capnodiaceae. Назва вперше опублікована 1849 року.

Класифікація 
До роду Capnodium відносять 132 видів:

Примітки

Джерела 
 Montagne, J.P.F.C. 1849. De Capnodio novum fungorum genus. Annales des Sciences Naturelles Botanique. 11:233-234 - P.233

Роди грибів